

Matemática 
 0 (número) — número
 Zero negativo

Publicações 
 Zero (romance) — de Ignácio de Loyola Brandão
 Zero (revista) — periódico espanhol LGBT

Artes 
 Zero (banda) — de rock brasileira
 Zero (Mega Man) — personagem 
 Zero (filme) — produção muda de 1928

Música
 Zero (álbum) — álbum de Dead End
 Zero (canção de The Smashing Pumpkins) — canção de The Smashing Pumpkins (1996)
 Zero (canção de Imagine Dragons) — canção de Imagine Dragons (2018)

Outros 
 Mitsubishi A6M Zero — avião militar japonês

Zero
Desambiguações de música
Desambiguações de literatura
Desambiguações de cinema